Виталий Ло́гинов:
 Логинов, Виталий Абрамович (1910—1979) — советский дипломат.
 Логинов, Виталий Павлович (1950—2016) — советский и российский архитектор, главный архитектор города Казани), лауреат Государственной премии Российской Федерации.